Rodolfo "Rudy" Guido Zerbi (Lodi, 3 de enero de 1969) es un actor, personaje televisivo y actor de voz italiano.

Filmografía

Programa de TV 
 Sei un mito (Canale 5, 2005-2006) 
 Quelli che il calcio (Rai 2, 2006-2008)
 Supervivientes (2009)
 Amici di Maria De Filippi (2009-2020)

Actores de Italia
Nacidos en Lodi (Italia)